Munch är ett norskt och danskt efternamn. Det kan avse::

Edvard Munch
 Edvard Munch (1863-1944) norsk konstnär
 Edvard Munch (film) - norsk-svensk film 1984
 Munchmuseet  - konstmuseum i Oslo
 :Kategori:Målningar av Edvard Munch
 5699 Munch -  asteroid i huvudbältet

Andra personer med namnet
 Agnete Munch-Petersen (1917-2004), dansk biokemist
 Andreas Munch (1811-1884) norsk författare
 Anna Munch (1856-1932) norsk författare
 Arne Munch-Petersen (1904–1940), dansk politiker
 Charlotte Glaser Munch (född 1972) norsk författare av ungdomsböcker
 Elna Munch (1871-1945) dansk politiker och kvinnosakskämpe
 Emerentze Munch (1786-1868) norsk memoarförfattare
 Erland Munch-Petersen (1930–1997), dansk litteraturvetare
 Gustaf Munch-Petersen (1912–1938), dansk författare och konstnär
 Hans Munch-Nisted (1897–1975), dansk-svensk målare och köksmästare
 Hans Munch-Petersen (1869–1934), dansk jurist
 Jacob Munch (1776-1829) norsk konstnär
 Jacob Munch Heiberg (1843-1888) norsk anatom
 Johan Storm Munch (1778-1832) norsk biskop och författare
 Jon Munch-Petersen (1873–1939), dansk ingenjör
 Ole Munch Ræder (1815-1895) norsk jurist och ämbetsman
 Peter Munch – flera personer
 Peter Munch (musiker) (född 1978), dansk musiker
 Peter A. Munch (1908-1984) norsk-amerikansk sociolog
 Peter Andreas Munch (1810-1863) norsk historiker och språkforskare
 Peter Rochegune Munch (1870-1948) dansk historiker och politiker
 Ursula Munch-Petersen (född 1937), dansk keramiker
 Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877–1967), svensk pionjär inom biblioteksväsendet

Fiktiva gestalter
 John Munch, rollfigur i flera amerikanska TV-serier

Se även 
 Münch
 Munck

Norska efternamn
Danska efternamn